Il existe plusieurs établissements scolaires Jean-Renoir, nommés en l’honneur du cinéaste français Jean Renoir, 1894-1979. Parmi eux, on trouve :
 Lycée Auguste et Jean Renoir (Cité scolaire Renoir-Californie) à Angers.
 Lycée Jean-Renoir à Bondy.
 Collège Jean-Renoir à Boulogne-Billancourt.
 Lycée Jean-Renoir à Munich.

Voir aussi 
 Lycée en France
 Établissement scolaire français à l'étranger